Heiningen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Heiningen, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Heiningen, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart